Niemcy:
 Bärenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Bärenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Bärenbach – rzeka, dopływ Furlbach
 Bärenbach – rzeka, dopływ Nahe

Zobacz też:
 Bärnbach
 Bruchweiler-Bärenbach